Юношеская сборная Украины по футболу до 16 лет — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины не старше 16 лет. Собирается под руководством Федерации футбола Украины. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1994.

Текущий состав 
Список игроков для участия в товарищеских матчах против сборной Бельгии (20 и 22 сентября 2016).

Примечания

Ссылки 
 Юношеская сборная Украины U-16

Сборная Украины по футболу
Украина